Казунгула:

 Казунгула — сельский населённый пункт на севере Ботсваны.
 Казунгула — небольшой приграничный городок в Южной провинции Замбии.